Gvardija ima više značenja:
 Gvardija
 Gvardija (Italija)
 Gvardija (Alesandrija)
 Gvardija (Đenova)
 Gvardija (Ređo di Kalabrija)
 Gvardija (Torino)
 Gvardija (Trento)